Lengyelország folyói
Folyók listái